What About Now - дванадцятий студійний альбом американського рок-гурту Bon Jovi, виданий в березні 2013 року.

Список композиція

Примітки 

Альбоми гурту Bon Jovi
Англомовні музичні альбоми